Der BFD Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 25. September bis 1. Oktober 2017 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Rom